Хиетамяки — слово финского происхождения, означающее «гора мелкого песка» (от слов  — мелкий песок и  — гора, горка).

Топоним 
 Хиетамяки — евангелическо-лютеранский приход Церкви Ингрии с историческим центром в деревне Яльгелево (1755—1938), с 1995 года с центром в деревне Иннолово Ломоносовского района Ленинградской области

Фамилия 
 Хиетамяки, Карри — финский лыжник.
 Хиетамяки, Элина — финская лыжница.

Примечания